Àntim I de Constantinoble (535-536) 
 Àntim II de Constantinoble (1630) 
 Àntim III de Constantinoble (1822-1824) 
 Àntim IV de Constantinoble (1840-1841) i (1848-1852)
 Àntim V de Constantinoble (1841-1842) 
 Àntim VI de Constantinoble (1845-1848) i (1853-1855) i (1871-1873)
 Àntim VII de Constantinoble (1895-1897)